Sheghnan Airport (persiska: فرودگاه شقنن) är en flygplats i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Badakhshan, i den nordöstra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Kabul. Sheghnan Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Sheghnan Airport är huvudsakligen bergig, men den allra närmaste omgivningen är kuperad. Sheghnan Airport ligger nere i en dal som går i nord-sydlig riktning. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordväst om Sheghnan Airport. Runt Sheghnan Airport är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer..

Trakten runt Sheghnan Airport består i huvudsak av gräsmarker.  subarktiskt inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Badakhshan (provins)